Glinica (rijeka), rijeka u BiH
 Glinica (Velika Kladuša, BiH), naselje
 Glinica (kemija), aluminijev oksid